STN steht für:

 Super Twisted Nematic, eine Eigenschaft gewisser Flüssigkristallbildschirme
 Nucleus subthalamicus, eine neuroanatomische Struktur
 Société typographique de Neuchâtel, ein Schweizer Verlagshaus
 der IATA-Code für den Flughafen London-Stansted;
 ein internationaler Datenbankanbieter, siehe STN (Datenbank)
 Scientific Technical Network des Fachinformationszentrums Karlsruhe
 Slowakische Normen (Regelwerk STN des Slovak Institute for Standardization)

StN steht für:

 Stuttgarter Nachrichten, eine in Stuttgart erscheinende Tageszeitung

STN